Kappel kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Kappel am Albis, ort och kommun, Zürich, Bezirk Affoltern, 
 Kappel, Solothurn, ort och kommun, 
 Kappel, tidigare kommun, nu del av Ebnat-Kappel kommun i kanton Sankt Gallen,

Tyskland 

 Kappel, Rheinland-Pfalz, kommun i Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Kappel am Krappfeld (kommunhuvudort), Kärnten, Politischer Bezirk Sankt Veit an der Glan, 

Robotskapade Österrikeförgreningar